Selje se poate referi la:

Selje, o comună din provincia Sogn og Fjordane, Norvegia
, satul-reședință al comunei Selje
, feribot
Eparhia Selja, eparhie catolică ca. 1070–1080